В группе В разыгрываются четыре путевки в стадию плей-офф Евролиги 2014/2015.

Турнирная таблица

Результаты

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

10 тур

11 тур

12 тур

13 тур

14 тур

Примечания

Ссылки 
 

Женская Евролига
2014 год в баскетболе
2015 год в баскетболе